Per Giglio rosso si può intendere:
 Giglio rosso – è una pianta della famiglia delle Liliaceae (Lilium bulbiferum o Lilium croceum)
 Giglio rosso – giglio di colore rosso usato come simbolo della città Firenze 
 Il giglio rosso – romanzo di Anatole France del 1894
 Il giglio rosso – film del 1920 diretto da Charles Maudru e da non dimenticare 
 ASSI Giglio Rosso – società sportiva di Firenze